Название географических объектов на северо-западе острова Новая Гвинея, на территории индонезийской провинции Западная Ириан-Джая:
 Чендравасих (полуостров)
 Чендравасих (залив)